Слободан Милосављевић је име које се односи на:
Слободан Милосављевић, економиста и министар у Влади Србије.
Слободан Милосављевић (хемичар), дописни члан САНУ.